Василий Исаченко:
 Исаченко, Василий Лаврентьевич (1839—1915) — юрист и судебный деятель, сенатор.
 Исаченко, Василий Фомич (1924—2011) — Герой Социалистического Труда.